Tělovýchovná jednota Slavoj Pacov je český fotbalový klub z města Pacov, hrající od sezóny 2009/10 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1919 pod názvem SK Pacov.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Pacov.

Nejznámějšími odchovanci klubu byli Wolfgang Mašát a František Láska, kteří hráli nejvyšší soutěž v dresu žižkovské Viktorie.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1919 – SK Pacov (Sportovní klub Pacov)
 1948 – TJ Sokol Pacov (Tělovýchovná jednota Sokol Pacov)
 1953 – DSO Slavoj Pacov (Dobrovolná sportovní organisace Slavoj Pacov)
 19?? – TJ Slavoj Pacov (Tělovýchovná jednota Slavoj Pacov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

TJ Slavoj Pacov „B“ 

TJ Slavoj Pacov „B“ je rezervní tým pacovského Slavoje, který v sezoně 2015/16 sestoupil z I. B třídy Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2011/12, kdy se v I. B třídě Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž) umístil na 10. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Pacov
Pacov
Sport v Pacově
Sportovní kluby v okrese Pelhřimov
Fotbal v okrese Pelhřimov